Грицаєнко — прізвище.

 Грицаєнко Віталій Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно).
 Грицаєнко Сергій Анатолійович — полковник збройних сил України.
 Грицаєнко Максим Георгійович — генерал-майор служби цивільного захисту України.